Dong’an bezeichnet: 

 den Stadtbezirk Dong’an (东安区) der Stadt Mudanjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dong’an (Mudanjiang);
 den Kreis Dong’an (东安县) der Stadt Yongzhou in der Provinz Hunan, siehe Dong’an (Yongzhou);
 das Straßenviertel Dong’an (东安街道) im Stadtbezirk Nianzishan der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang, siehe Dong’an (Nianzishan);
 das Straßenviertel Dong’an (东安街道) im Stadtbezirk Sairt der Stadt Dawing in der Provinz Heilongjiang, siehe Dong’an (Sairt);
 das ehemalige Straßenviertel Dong’an (东安街道) der Stadt Enping in der Provinz Guangdong, siehe Dong’an (Enping);
 die Großgemeinde Dong’an (东岸镇) der Stadt Gaozhou in der Provinz Guangdong, siehe Dong’an (Gaozhou);
 die Gemeinde Dong’an (东案乡) im Kreis Changshan der Provinz Zhejiang, siehe Dong’an (Changshan);
 die Gemeinde Dong’an (东岸乡) im Stadtbezirk Furong von Changsha der Provinz Hunan, siehe Dong’an (Furong);
 die Gemeinde Dong’an (东岸乡) im Kreis Shangcai der Provinz Henan, siehe Dong’an (Shangcai);
 die Gemeinde Dong’an (东安乡) im Kreis Chengkou der Stadt Chongqing, siehe Dong’an (Chengkou);
 die Gemeinde Dong’an (东安乡) der Stadt Jiangyou in der Provinz Sichuan, siehe Dong’an (Jiangyou);
 die Gemeinde Dong’an (东安乡) im Kreis Ningming des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Dong’an (Ningming);
 die Gemeinde Dong’an (东安乡) im Kreis Qu der Provinz Sichuan, siehe Dong’an (Qu);
 das Dorf Dong’an (东岸村) im Stadtbezirk Jiyang der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Dong’an (Jiyang).